Список лидеров кинопроката США 2009 года содержит аннотированное перечисление фильмов, которые занимали первое место в США по итогам сборов каждой из недель 2009 года.

Список
Указаны сборы в кинопрокате за одну текущую неделю.

См. также 
2009 год в кино

Примечания

Ссылки 
 

Списки лидеров кинопроката США